John Jameson ist der Name folgender Personen:

* John Jameson (Whiskeybrenner) (18. Jh.), schottischer Begründer einer irischen Whiskeybrennerei
 John Jameson (Politiker) (1802–1857), US-amerikanischer Politiker
 John Jameson (Fußballspieler) (* 1958), nordirischer Fußballspieler
 John Franklin Jameson (1859–1937), US-amerikanischer Historiker, Hochschullehrer und Bibliothekar
 John Gordon Jameson (1878–1955), schottischer Politiker